Chris Walker (1967), joueur anglais de squash.
 Chris Walker (1972), pilote de moto anglais.
 Chris Walker (1980), joueur professionnel australien de rugby à XIII.
 Chris Walker (né en 1994), joueur américain de basket-ball.
 Chris Walker-Hebborn (né en 1990), nageur britannique, spécialiste du dos.